Бурундук:

 Бурундук — животное рода грызунов семейства беличьих.
 Бурундук — старое название села Кривцово в Крыму.
 Бурундук — участок реки Кисловка в Томске.
 Бурундук-хан — казахский хан, правитель Казахского ханства предположительно в 1480—1511 годах.
 Бурундук или ахтер-тов — снасть, которая держит выстрел сзади, чтоб он не закинулся вперед.
 Бурундук — одно из названий медуницы.

См. также

Примечания